Xiangshan kan syfta på följande orter i Kina:

Xiangshan, Guilin, är ett stadsdistrikt i Guilin i Guangxi-provinsen;
Xiangshan, Huaibei, är ett stadsdistrikt i Huaibei i Anhui-provinsen;
Xiangshan, Ningbo, är ett härad som lyder under Ningbos storstadsområde i Zhejiang-provinsen;
Zhongshan, som tidigare var ett härad i Guangdong-provinsen.
 Xiangshan (köping i Kina, Inre Mongoliet)
 Xiangshan (socken i Kina, Henan)
 Xiangshan (socken i Kina, Jiangsu)
 Xiangshan (köpinghuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 32,19, long 119,53)
 Xiangshan (sockenhuvudort i Kina, Beijing Shi, lat 39,99, long 116,20)
 Xiangshan (köpinghuvudort i Kina, Anhui Sheng, lat 31,66, long 118,59)
 Xiangshan (köpinghuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 28,95, long 115,98)
 Xiangshan (köpinghuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 27,56, long 116,03)
 Xiangshan (sockenhuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 24,94, long 115,81)
 Xiangshan (sockenhuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 31,23, long 120,40)

WP:Projekt Kina